Bretagnare kan syfta på

 Bretagnare (hästras) – en hästras
 Bretagnare (folk) – folk i Bretagne
 Bretagnare (målning) – två målningar av Axel Törneman från 1905